Flexible Display Interface
 Foreign Direct Investments — Прямі іноземні інвестиції